

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a giugno 2014.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
: 1998-99, 2002-03, 2005-06

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni